MPD
 Music Player Daemon — музыкальный проигрыватель для Unix-подобных систем
 Multi-link PPP daemon — демон PPP для FreeBSD
 MPD — язык многопоточного, параллельного и распределённого программирования
 Media Presentation Description (MPD manifest) - служебный XML-файл протокола DASH для описания фрагментов аудио/видео потока